De 94ste editie van de wereldkampioenschappen wielrennen werd tussen 19 en 26 september 2021 gehouden in België. De regio werd gekozen naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de wereldkampioenschappen wielrennen. De UCI verkoos een terugkeer naar een van de stichtende landen, zijnde België.

Schema

Resultaten

Gemengde ploegenestafette

Mannen elite

Mannen beloften

Mannen junioren

Vrouwen elite

Vrouwen junioren

Medaillespiegel

Referenties

Externe links 

 Official website

2021
Wielerwedstrijd in Vlaanderen
Sportevenement in Brugge
Sportevenement in Antwerpen (stad)
Sportevenement in Leuven
Sport in Knokke-Heist
Flanders Classics
Wielrennen
Wielrennen in 2021